Die Saison 2013/14 der Schleswig-Holstein-Liga war die 67. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 20. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Meister wurde der VfB Lübeck bereits am 28. Spieltag nach nur 27 Spielen zu diesem Zeitpunkt ohne Niederlage, damit stellte der VfB Lübeck einen Ligarekord auf. Lübeck qualifizierte sich somit für die Spiele um den Aufstieg in die Regionalliga Nord.

Für die Spielzeit 2013/14 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 Absteiger aus der Regionalliga Nord 2012/13:
 VfB Lübeck
 die verbleibenden Mannschaften aus der Schleswig-Holstein-Liga 2012/13:
 SSC Hagen Ahrensburg
 TSV Altenholz
 Flensburg 08
 TuS Hartenholm
 Heider SV
 Heikendorfer SV
 Holstein Kiel II
 TSV Kropp
 FC Dornbreite
 TuRa Meldorf
 Preetzer TSV
 NTSV Strand 08
 SV Todesfelde
 die Meister aus den vier Staffeln der Verbandsliga Schleswig-Holstein 2012/13:
 Nord-West: Husumer SV
 Nord-Ost: TSV Schilksee
 Süd-West: PSV Union Neumünster
 Süd-Ost: SV Eichede II

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2013
Schleswig-Holstein-Liga 2013/14